Rika Kihira (en ; née le  à Nishinomiya) est une patineuse artistique japonaise, qui concourt en individuel.

Biographie

Carrière sportive

Saison 2017/2018 
Lors de la saison 2017/2018, elle remporte le championnat national junior et obtient la médaille de bronze au championnat national senior.

Saison 2018/2019 
Elle commence la saison 2018/2019, sa première saison internationale au niveau senior, avec la victoire dans un « challenger », le Trophée Ondrej Nepela fin septembre.

Ensuite elle remporte deux compétitions de la série Grand Prix, le Trophée NHK et les Internationaux de France, se qualifiant pour la finale du Grand Prix, qui se déroule en décembre à Vancouver au Canada. Le , elle remporte le titre et gagne ainsi son plus beau trophée.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en juillet 2002
Naissance à Nishinomiya
Étudiant de l'université du Kansai